Namsan () ist koreanisch für Südberg und ist eine häufige Bezeichnung für Berge in Korea:

 Namsan (Chagang)
 Namsan (Haeju)
 Namsan (Eunyul-gun)
 Namsan (Seoul)
 Namsan (Chungju)
 Namsan (Sangju)
 Namsan (Gyeongju)

ja:南山 (曖昧さ回避)
ko:남산
vi:Nam Sơn (định hướng)
zh:南山